John French (1852–1925) a Brit Expedíciós Haderő parancsnoka az első világháborúban
 John French (1846) brit válogatott gyeplabdázó, olimpikon
 John French (1949) amerikai dobos, többek közt a The Magic Bandben
 John French (1950) kanadai jégkorongozó